Toto je seznam obcí v departementu Seine-Maritime ve Francii, jichž je celkem 745:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy obcí ve Francii